El término LigaPro puede referirse a:
 La  Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, ente organizador de la primera división del fútbol ecuatoriano.
 La  Primera División RFEF del fútbol español.
 La  Segunda División del fútbol portugués.